Sławena – bułgarska piosenkarka w pop-folkowa
 Sławena – imię żeńskie
 Sławena – bułgarskie piwo